Prowotorowa (), weibliche Form des Familiennamens Prowotorow folgender Personen:

 Inna Jurjewna Prowotorowa (* 1974), russische Schauspielerin
 Sofja Denisowna Prowotorowa (* 2003), russische Leichtathletin, Kurzstreckenläuferin

 Auch
 Prowotorowa (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk